Loureiro steht für:

 Loureiro, Rebsorte

Orte in Portugal:
 Loureiro (Oliveira de Azeméis), Freguesia im Concelho Oliveira de Azeméis
 Loureiro (Peso da Régua), Freguesia im Concelho Peso da Régua

Loureiro ist der Familienname folgender Personen:
 Allan Marques Loureiro (* 1991), brasilianischer Fußballspieler, siehe Allan (Fußballspieler, 1991)
 Artur Loureiro (1853–1932), portugiesischer Maler
 Felipe Jorge Loureiro (* 1977), brasilianischer Fußballspieler, siehe Felipe (Fußballspieler, 1977)
 Héctor Loureiro, uruguayischer Fußballspieler
 Henrique Loureiro dos Santos (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 João de Loureiro (1717–1791), portugiesischer Missionar und Botaniker
 José Jorge Loureiro (1791–1860), portugiesischer Militär und Politiker
 Júnior Loureiro († 2012), brasilianischer Moderator und Journalist
 Kiko Loureiro (* 1972), brasilianischer Gitarrist